Митягин — русская фамилия; имеет женскую форму Митягина.

Известные носители 
 Митягин, Борис Самуилович (род. 1937) — российский и американский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Митягин, Василий Николаевич (1934—2012) — заслуженный рационализатор РСФСР, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Митягино — топоним.